Orlane Jadfard (1971-),  chanteuse française ;
 René Jadfard (1899-1947), écrivain et homme politique français.
Patronyme français